Ву́лиця Пе́стеля (також Ву́лиця Павла́ Пе́стеля) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Павла Пестеля — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Пестеля — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Пестеля — колишня назва вулиці Олександра Лотоцького у місті Вінниця.
 Вулиця Пестеля — колишня назва вулиці Скарбна у місті Дніпро.
 Вулиця Пестеля — колишня назва вулиці Персикова у місті Кам'янське.
 Вулиця Пестеля — зникла вулиця Києва.
 Вулиця Пестеля — колишня назва вулиці Петриківська у місті Марганець.

Вулиці, названі на честь людей